Gnaeus Pompeius är ett namn som burits av flera romare:

* Gnaeus Pompeius Catullinus, romersk politiker, suffektkonsul 90
 Gnaeus Pompeius Ferox Licinianus, romersk politiker, suffektkonsul 98
 Gnaeus Pompeius Longinus, romersk politiker, suffektkonsul 90
 
 Gnaeus Pompeius (Rufus), romersk politiker, suffektkonsul 31 f.Kr.
 Gnaeus Pompeius Strabo, romersk politiker
 Gnaeus Pompeius Trogus, romersk historiker